Лас Агвамитас има више значења:

 Лас Агвамитас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Агвамитас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Агвамитас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Агвамитас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику